На территории Киргизии обитают 395 видов птиц.

Аистообразные

Аистовые

Ибисовые

Цаплевые

Воробьинообразные

Врановые

Вьюрковые

Длиннохвостые синицы

Дроздовые

Жаворонковые

Завирушковые

Иволговые

Корольковые

Крапивниковые

Ласточковые

Мухоловковые

Овсянковые

Оляпковые

Пищуховые

Поползневые

Ремезовые

Свиристелевые

Синицевые

Скворцовые

Славковые

Сорокопутовые

Суторовые

Ткачиковые

Трясогузковые

Гагарообразные

Гагаровые

Голубеобразные

Голубиные

Гусеобразные

Утиные

Дятлообразные

Дятловые

Журавлеобразные

Дрофиные

Журавлиные

Пастушковые

Козодоеобразные

Козодоевые

Кукушкообразные

Кукушковые

Курообразные

Тетеревиные

Фазановые

Пеликанообразные

Баклановые

Пеликановые

Поганкообразные

Поганковые

Ракшеобразные

Зимородковые

Сизоворонковые

Щурковые

Ржанкообразные

Авдотковые

Бекасовые

Кулики-сороки

Ржанковые

Тиркушковые

Шилоклювковые

Чайковые

Рябкообразные

Рябковые

Совообразные

Совиные

Соколообразные

Скопиные

Соколиные

Ястребиные

Стрижеобразные

Стрижиные

Удодообразные

Удодовые

Фламингообразные

Фламинговые

Примечания

Ссылки 
 

Киргизия
Списки птиц Азии